El Cónclave es una organización de sabios Protoss en el videojuego StarCraft. Compuesto por los más sabios y ancianos Judicatores protoss, el Cónclave asesoraba a los demás Judicatores en las tareas de gobierno, y regían los miles de mundos, incluido Aiur, con la doctrina sagrada de Khas: el Khala. El Cónclave inició su poder al principio de la Segunda Edad, la edad dorada de los Protoss. Gracias a él los demás Judicatores desempeñan sus tareas de gobierno y religiosas correctamente.todos En los inicios de ésta asamblea se reconstruyó Aiur y se convirtió en un paraíso de las artes donde los Protoss podían recuperar los antiguos conocimientos perdidos durante el Eón del Conflicto.
El Cónclave siempre mantuvo en secreto a los Templarios Tétricos, los Protoss que no quisieron seguir el Khala.
Siempre hizo seguir el Dae'Uhl, protegiendo a las razas inferiores sin interferir en su desarrollo evolutivo.

Historia

El encuentro 

Todo cambió con los Terran, seres de vidas efímeras y de rápida evolución científica y tecnológica, que acababan con los recursos naturales de los planetas que colonizaban a una velocidad sorprendente. Los Terran dieron la primera pista sobre los Zerg a los Protoss, al encontrarse una sonda que se dirigía al Sector Koprulu. Esto alarmó al Cónclave, que mantuvo acaloradas discusiones con el Templario Tassadar. Hasta que al final llegaron a la conclusión de que había que erradicar a los Zerg de los mundos Terran infectados. Ordenaron incinerar la colonia de Chau Sara. Ésta costosa técnica destruyó a la plaga allí, pero había muchos otros planetas sin duda infectados.
Tassadar cumplió sus órdenes y se dirigió a Mar Sara, pero antes de llegar se planteó la moralidad del Cónclave y sus dictámenes. Finalmente decidió no destruir a los desprevenidos Terran y se ocultó en el espacio profundo con su nave de guerra, Gantrithor, para que no le arrestaran.

Historia reciente 

Después de esto, el Cónclave indignado por las acciones de Tassadar, ordenó al Judicator Aldaris arrestarlo y llevarlo a Aiur. Esta tarea se vio retrasado por la reciente invasión Zerg de Aiur, lo que mantuvo al Cónclave en guardia.

Cuando éstos creían que estaban ganando la guerra contra los Zerg, ordenó de nuevo a Aldaris y al Ejecutor (El jugador) arrestarlo en una plataforma en órbita a Char. Allí no sólo se reencontraron con Tassadar y con el Terran James Raynor, sino que el Ejecutor se alió a ellos y Aldaris tuvo que regresar a Aiur con las manos vacías.

Cuando los seguidores de Tassadar regresaron a Aiur con los Templarios Tétricos, los trataron de traidores y retuvieron a Tassadar en una Célula de Éxtasis a la espera de su ejecución. Fue rescatado y, tras unas palabras de Zeratul, el Cónclave fue obligado a retirarse. Finalmente, ante la Supermente, el Cónclave aceptó que Tassadar estaba haciendo lo correcto aunque seguramente esa fue la última decisión que irían a tomar antes de su caída.

El fin del Cónclave 

El Cónclave, al igual que muchas otras organizaciones Protoss, se disolvió cuando los Zerg arrasaron Aiur pero el Khala siguió vigente.

Referencias

Protoss